de Koningsstraat (Frans: Rue Royale) in Brussel
Rue Royale, een straat in Parijs